Aigelsbach ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Aigelsbach (Gemeinde Hofstetten-Grünau), Ortschaft von Hofstetten-Grünau, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Aigelsbach (Pielach), rechter Zufluss zur Pielach bei Hofstetten-Grünau in Niederösterreich

Siehe auch:
 Aiglsbach (Begriffsklärung)